Vernazza steht für:

 Vernazza, Stadt und Gemeinde in Ligurien, Italien

Namensträger
 Giuseppe Vernazza (1745–1822), italienischer Politiker und Gelehrter 
 Pietro Vernazza (* 1956), Schweizer Mediziner, Infektiologe und HIV-Forscher
 Santiago Vernazza (1928–2017), argentinischer Fußballspieler